Сергей Бредихин:
 Бредихин, Сергей Александрович (1744—1781) — камергер.
 Бредихин, Сергей Леонидович (1884—1915) — штабс-ротмистр 9-го гусарского Киевского полка, герой Первой мировой войны.